Phantastische Bibliothek bezeichnet:
 eine Buchreihe  des Suhrkamp-Verlags, siehe Phantastische Bibliothek (Suhrkamp)
 die Phantastische Bibliothek Wetzlar